Carlos Cortés o Carlos Cortez puede referirse a:
 Carlos Cortés Díaz, político chileno;
 Carlos Cortés Ballina, deportista mexicano;
 Carlos Cortés Rey, árbitro español;
 Carlos Cortés Vargas, general colombiano; 
 Carlos Cortés Zúñiga, escritor costarricense;
 Roberto Carlos Cortés, exfutbolista colombiano;
 Carlos Cortez, poeta estadounidense